Droisy pode se referir a:
 Droisy (Alta Sabóia)
 Droisy (Eure)

Desambiguações de topônimos